Птань — многозначный топоним в России.

 Птань — река в России, протекает в Тульской области.
 Птань — посёлок в Куркинском районе Тульской области.
 Птань — бывшая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.